A rovarölő permetezőszerek nagy családja. Ez az anyag rendkívül mérgező, bőrön, nyálkahártyán felszívódó hatású. (pl: nurelle-d, actellic, Bi-58). Védőfelszerelés használata mellett is lehet mérgezést kapni.
Izomrángás, hasi görcsök, hasmenés kb 2 héten keresztül.

Észterek
Foszforvegyületek